De CECAFA Cup 1985 was de 13e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 4 tot en met 13 oktober 1985 en werd gehouden in Zimbabwe. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis door in de finale Kenia te verslaan (2–0). Malawi werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Kenia wint de strafschoppenserie.

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1985 op rsssf

Voetbal in 1985
Voetbal in Zimbabwe
CECAFA Cup
Sportevenement in Zimbabwe